El término farol puede hacer referencia a: 

 Farol (iluminación), caja con vidrios que contiene una luz. Se utiliza para iluminar.
 Farol (envite), envite de juego de cartas como el póquer.
 Farol (Paraná), municipio brasileño del estado de Paraná. 
 Farol (persona), expresión utilizada en varios países de habla hispana, como México, para indicar la persona que presume lo que no tiene, que es mentirosa, que hace alarde de cosas que en realidad no lo son o que prometen hacer algo y no cumplen. 
 Farol, tango de 1943 de los hermanos Virgilio y Homero Espósito.